Pocona (gemeente), een gemeente in het departement Cochabamba, Bolivia
 Pocona (plaats), de hoofdplaats van de gemeente